Михайло Йованович:
* Михаил (Йованович) (Михайло; в миру Милое Йованович; 1826—1898) — митрополит Белградский (1858—1881, 1889—1898)
 Йованович, Михайло П. (1855—1944) — юрист, министр юстиции Сербии (1903, 1904—1905).
 Йованович, Михайло Л. (1877—1939) — сербский и югославский военный, дивизионный генерал.
 Йованович, Михайло «Мишко» (1878—1915) — сербский националист, участник убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда.
 Йованович, Михайло (род. 1975) — югославский футболист.
 Йованович, Михайло (род. 1989) — сербский футболист.